Můstek přátelství Václav, označovaný též jako most či lávka, je menší dřevěná lávka přes Jarkovský potok v katastru obce Stará Bělá v Ostravě v Moravskoslezském kraji. Lávka je bez zábradlí a je postavená z klád a desek. Lávka se nachází na žluté a červené turistické značce, poblíž rozcestníku značek U čistírny. U lávky je na stromě připevněná vyřezávaná deska s nápisem „Můstek přátelství Václav“ a erby Staré Bělé a Krmelína.

Reference 

Dřevěné mosty v Moravskoslezském kraji
Lávky v okrese Ostrava-město
Povodí Odry
Mosty v Ostravě
Dřevěné stavby v Ostravě
Stará Bělá